Соревнования по конному спорту в личном троеборье на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 9 августа на территории национального центра конного спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из 24 стран. 

Золото выиграл олимпийский чемпион 2012 года в данной дисциплине немец Михаэль Юнг, выступавший на лошади Sam FBW. Серебро досталась французу Астье Николя на Piaf de B'Neville, а бронзу завоевал американец  на Mighty Nice.

Михаэль Юнг стал третьим в истории конником, который выиграл личное троеборье на двух Олимпийских играх подряд. Ранее это удавалось Шарлю Фердинанду Паю де Мортанжу-младшему (1928 и 1932) и Марку Тодду (1984 и 1988). 60-летний Тодд выступал на Играх 2016 года и занял седьмое место, хотя до конкура шёл на четвёртом месте. Тодд принял участие в своих седьмых Олимпийских играх (1984, 1988, 1992, 2000, 2008, 2012, 2016). Он стал первым в истории новозеландцем, принявшим участие в 7 Олимпийских играх.

52-летний Даттон, который выиграл два олимпийских золота в составе сборной Австралии в командном троеборье в 1996 и 2000 годах, завоевал свою первую олимпийскую медаль в личном троеборье и под флагом США. Для Даттона Игры 2016 года стали шестыми в карьере.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Выездка 
На соревнованиях по выездке оценивается степень контроля всадника над лошадью и способность выполнить обязательные элементы выступления. Также при выступлении оценивается внешний вид лошади и всадника. Жюри выставляет, как положительные оценки за удачно выполненные упражнения, так и штрафные баллы за различного рода ошибки. После окончания выступления по специальной формуле вычисляется количество штрафных очков.

Кросс 
Соревнования по кроссу требуют от лошади и её наездника высокой степени физической подготовленности и выносливости. Дистанция для кросса достаточно протяжённая и имеет множество препятствий различного типа. Штрафные очки во время кросса начисляются за сбитые препятствия, за превышение лимита времени и за опасную езду.

Конкур 
За каждое сбитое препятствие спортсмену начислялось 4 штрафных балла, за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждую каждую, сверх нормы времени, начатую секунду).

Квалификация 
По итогам квалификационного раунда в финал проходят 25 сильнейших спортсменов. При этом от одной страны в финал могли пройти не более 3 спортсменов.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Конный спорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации конного спорта (FEI)